Kocsis är ett ungerskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antal Kocsis
 Erzsébet Kocsis
 Ferenc Kocsis (född 1953), ungersk brottare
 Lajos Kocsis
 Sándor Kocsis (1929–1979), ungersk fotbollsspelare

Ungerska efternamn
Efternamn som syftar på yrken